Kuurluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuurluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kuurluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar